«La novela(/Historia/Crónica) de un joven pobre» puede referirse a:

Obras

Literatura 
 La novela de un joven pobre (Le roman d'un jeune homme pauvre) (1858), novela del escritor francés Octave Feuillet.

Adaptaciones al cine 
 Le roman d'un jeune homme pauvre (1913), película francesa dirigida por Georges Denola.
 Le roman d'un jeune homme pauvre (1927), película francesa dirigida por Gaston Ravel.
 Le roman d'un jeune homme pauvre (1936), película francesa dirigida por Abel Gance.
 La novela de un joven pobre (1941), película argentina dirigida por Luis Bayón Herrera.
 Romanzo di un giovane povero (1942), película italiana dirigida por Guido Brignone.
 Romanzo di un giovane povero (1958), película italiana dirigida por Marino Girolami  - traducida como Estampas de ayer o Historia de un joven pobre.
 La novela de un joven pobre (1968), película argentina dirigida por Enrique Cahen Salaberry.
 Romanzo di un giovane povero (1995), película franco-italiana dirigida por Ettore Scola - traducida como Crónica de un joven pobre o Historia de un pobre hombre.